A Dangerous and Moving a t.A.T.u. második angol albuma. 2005. október 5-én adták ki Japánban, azután október 10-én Angliában, október 11-én Észak-Amerikában, Európában és Latin Amerikában pedig október 14-én.

Dal lista

Helyezések 

T.A.T.u.-albumok